Виоланте () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Виоланте, Антонио (род. 1943) — итальянский учёный в области химии почв и биогеохимии микроэлементов (металлов и металлоидов), профессор.
 Виоланте, Чинтио (1921—2001) — итальянский медиевист, профессор.